Плезиди́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Каллак. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22189.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 115 км западнее Ренна, в 28 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 612 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 374 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 283 были экономически активными, 91 — неактивными (показатель активности — 75,7 %, в 1999 году было 74,8 %). Из 283 активных работали 257 человек (149 мужчин и 108 женщин), безработных было 26 (12 мужчин и 14 женщин). Среди 91 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Сент-Ив (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Усадьба Тульгонек, или Туль-ан-Голе (XVI век). Исторический памятник с 1927 года
 Менгир Келуан, или Каэлонан (эпоха неолита). Исторический памятник с 1889 года
 Придорожный крест (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Придорожное распятие-фонтан (XIV век). Исторический памятник с 1964 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор